Rhomborrhina unicolor — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства . Распространён в Японии и Китае, на острове Тайвань. Длина тела 27,2 мм; ширина — 13,3 мм. Имаго сильно стеклянно-блестящие, ярко-травянисто-зелёные; лапки тёмно-бурые, усики (кроме зеленоватого первого членика) и щупики тёмно-бурого цвета.

Примечания 

Бронзовки
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1861 году